Horodiște, comune della Moldavia nel distretto di Dondușeni
Horodiște, comune della Moldavia nel distretto di Rezina
Horodiște, comune della Moldavia nel distretto di Rîșcani
Horodiște, comune della Moldavia nel distretto di Călărași